Сезон 2020/21 е 29-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 46-и пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и УЕФА Шампионска лига.

Треньор на отбора е Оле Гунар Солскяер.

Предсезон и приятелски мачове

Висша лига

УЕФА Шампионска лига

Лига Европа

Купа на Англия

EFL Купа на лигата

Трансфери

Привлечени

Продадени

Под наем 
Вън

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон